David Gilbert peut faire référence à :

  (1914-1992), activiste britannique ;
 David Gilbert (1936-), chef d'orchestre ;
  (1944-), activiste américain ;
 David Gilbert (1967-), écrivain américain ;
 David Gilbert, auteur et dessinateur américain de la bande dessinée Chiffon ;
 David Gilbert (1981-), joueur britannique de snooker ;
 David Gilbert (1987-), joueur français de basket-ball ;
 David Gilbert (1991-), joueur canadien de hockey sur glace.